Plusieurs basiliques en Italie ont été nommées basilique Saint-Apollinaire  () en référence à saint Apollinaire de Ravenne :
 la basilique Saint-Apollinaire de Classis à Ravenne (), aujourd’hui basilique mineure, qui hébergeait les reliques de saint Apollinaire jusqu’au  ; voir aussi Saint-Apollinaire-le-Neuf (), qui n’a pas le statut mais est également qualifiée de « basilique », où les reliques ont été translatées, à l’intérieur des murailles historiques de la ville ;
 la basilique Saint-Apollinaire de Rome.

Voir aussi 
 
 
 

~
Apollinaire